Тепејакапа има више значења:

 Тепејакапа (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепејакапа (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику